Nyári Tibor (1927–2008) labdarúgó (Szegedi AK, Szegedi Honvéd), edző
 Nyári Tibor (1986) labdarúgó (Győri ETO, Siófok)